L'École de Nancy peut être :
 l'École de Nancy, un courant de l'Art nouveau ;
 l'École de Nancy, une école de l'hypnose et de la psychothérapie.